Альфа Этники 1999/2000 () — 64-й сезон чемпионата Греции по футболу. Он начался 19 сентября 1999 года и закончился 28 мая 2000 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1999/2000
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1999 году
Спорт в Греции в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000